Lakeside (Califórnia)
 Lakeside (Colorado)
 Lakeside (Flórida)
 Lakeside (Iowa)
 Lakeside (Missouri)
 Lakeside (Montana)
 Lakeside (Oregon)
 Lakeside (Texas)
 Lakeside (Virgínia)
 Lakeside City
 Lakeside Green
 Lakeside Park

Desambiguações de topônimos